Michał Witkowski ps. „Narodowiec” (ur. 1889) – członek PPS, ślusarz, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Michał Witkowski (ur. 1975) – pisarz, felietonista, aktor niezawodowy

Przypisy